Attention Attention — шостий студійний альбом американського рок-гурту Shinedown, випущений 4 травня 2018 року через музичний лейбл Atlantic Records. Перший сингл цієї платівки під назвою «Devil» було презентовано 7 березня 2018 року. Другий сингл — «The Human Radio», було випущено 5 квітня 2018.

Список пісень

Учасники запису 
 Брент Сміт — вокал
 Зак Маєрс — гітара, задній вокал
 Ерік Басс — бас-гітара, задній вокал
 Баррі Керч — ударні

Чарти

Примітки 

Альбоми Shinedown
Альбоми Atlantic Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми